Еле́на Валенти́новна Ерофе́ева (род. 7 мая 1965, Пермь) — российский лингвист, специалист по фонетике, социолингвистике, когнитивной лингвистике, современному русскому языку, математическому моделированию, заведующая кафедрой теоретического и прикладного языкознания ПГНИУ (с 2012), доктор филологических наук, профессор. В Пермском университете возглавляет научное направление «Социолингвистическое изучение городской речи».

Биография 
Дочь лингвиста Т. И. Ерофеевой. В 1987 году окончила отделение структурной, прикладной и математической лингвистики филологического факультета ЛГУ им. А. А. Жданова. Специализировалась в области фонетики под руководством профессора А. С. Штерн.

В 1987—1989 годах — инженер научно-производственного объединения «Парма». В 1989—1995 — ассистент, в 1995—1996 — старший преподаватель кафедры русского языка и общего языкознания филологического факультета Пермского пединститута.

В 1993 году защитила кандидатскую диссертацию «Фонетическая вариативность фонологической системы гласных (сопоставительный анализ петербургского и пермского вокализма)», а в 2006 году — докторскую диссертацию «Идиомы как вероятностные структуры: социолингвистический аспект».

В 1995—1999 — старший преподаватель, 1999—2007 — доцент, с 2007 — профессор кафедры общего и славянского языкознания (с 2013 — кафедра теоретического и прикладного языкознания) Пермского университета.

С 2012 года заведует кафедрой теоретического и прикладного языкознания филологического факультета ПГНИУ.

Научная и учебная деятельность 
Е. В. Ерофеева читает курсы «Общее языкознание», «Общая фонетика», «Актуальные проблемы социолингвистики», «Проблемы исследования ментального лексикона», «Вероятностные модели и методы языкознания», «Статистика для лингвистов», «История и методология науки» и др.

Е. В. Ерофеева —  главный редактор научного журнала «Социо- и психолингвистические исследования» , один из главных редакторов межвузовского сборника научных статей «Проблемы социо- и психолингвистики» (2002–2012), член редколлегии  ВАКовского журнала «Вестник Пермского университета». Серия «Российская и зарубежная филология», а также научного журнала «Евразийский вестник гуманитарных исследований» .

Имеет более 220 научных трудов в отечественных и в зарубежных изданиях, среди которых три монографии, пять звучащих хрестоматий, пять учебных пособий и более 150 статей.

Е. В. Ерофеева — постоянный участник зарубежных международных конференций в Мадриде, Софии, Лёвене, Скопье и др.; член оргкомитетов (см. напр.).

В ПГНИУ Е. В. Ерофеева является одним из лидеров научного направления  «Социолингвистическое изучение городской речи»  и руководителем программы создания базы данных «Устная русская речь Пермского края».

Руководитель направления по исследованию устной русской городской речи и речи билингвов Пермского края на кафедре теоретического и прикладного языкознания филологического факультета Пермского университета. Один из создателей и руководителей научного семинара «Школа социопсихолингвистики».

Руководитель 4 и участник 15 проектов научных исследований, поддержанных грантами РГНФ, РФФИ и Министерства образования.

Текущая научная деятельность: изучение различных сторон устной городской речи с социолингвистической точки зрения; статистическое моделирование социолингвистических феноменов; развитие теории социальной дифференциации языка; исследование русской речи и языкового сознания билингвов Пермского края; изучение языковой ситуации города Перми и Пермского края как результата взаимодействия социальных и культурных факторов, изучение ментального лексикона монолингвов и билингвов.

Входит в состав диссертационного совета Д212.189.11 при Пермском университете, специальности 10.01.01 — Русская литература: 10.02.01 — Русский язык: 10.02.19 — Теория языка.

Является членом Петербургского лингвистического общества; член Пермского регионального отделения Всероссийского общества психолингвистов. Член международного научного общества Cognitive Science Society и Межрегиональной ассоциации когнитивных исследований (МАКИ) .

Избранные научные работы 
Е. В. Ерофеева имеет более 220 научных публикаций. Среди них:

Монографии 
 Ерофеева Е. В., Полякова Е. Н., Штерн А. С. Русские говоры Пермского региона: Формирование. Функционирование. Развитие. Пермь, 1998. 
 Ерофеева Е. В. Вероятностная структура идиомов: социолингвистический аспект. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2005. 
 Ерофеева Е. В. Соотношение обыденных толкований и ассоциативных полей слов // Обыденное метаязыковое сознание: онтологоческие и гносеологические аспекты: коллект. моногр. / отв. ред. Н. Д. Голев; Кемеровск. гос. ун-т. Кемерово, 2012. Ч. 4. С.64-74.

Звучащие хрестоматии 
 Городские социолекты: Пермская городская речь: звучащая хрестоматия / Ерофеева Е. В., Ерофеева Т. И., Грачёва Е. И. Пермь-Бохум, 2000. 172 с. CD.
 Русская речь коми-пермяков: звучащая хрестоматия / Боронникова Н. В., Доценко Т. И., Ерофеева Е. В., Ерофеева Т. И., Овчинникова Е. В., Угланова И. А.; науч. ред. Т. И. Ерофеева. Пермь, 2007. 72 с. CD.
 Русская спонтанная речь татароязычных билингвов Пермского края: Ординский район: звучащая хрестоматия / Боронникова Н. В., Ерофеева Е. В., Ерофеева Т. И., Пунько К. В., Тимганова Д. Ш.; науч. ред. Ерофеева Т. И.. Пермь, 2010. 100 с. CD.
 Русская спонтанная речь татароязычных билингвов Пермского края: звучащая хрестоматия / Автухович Ю. Э., Ахатова Г. А., Боронникова Н. В., Гаранович М. В., Ерофеева Е. В., Ерофеева Т. И., Кустова И. В., Овчинникова Е. В., Пепеляева Е. В., Тимганова Д. Ш., Худякова Е. В.; науч. ред. Ерофеева Т. И.. Пермь, 2012. 124 с. CD.
 Русская спонтанная речь коми-пермяков: Национальные традиции: звучащая хрестоматия / Березина В. Ю., Боронникова Н. В., Ерофеева Е. В., Ерофеева Т. И., Овчинникова Е. В., Пепеляева Е. В., Томилина М. А., Худякова Е. С.; науч. ред. Ерофеева Т. И.. Пермь, 2014. 112 с. CD.

Учебные пособия 
 Ерофеева Е. В. Экспериментальное исследование фонетики регионального варианта литературного языка: учеб. пособие / Перм. гос. ун-т. Пермь, 1997. 140 с. 
 Ерофеева Е. В., Ерофеева Т. И., Скитова Ф. Л. Локализмы в литературной речи горожан: учебное пособие / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2002. 104 с.
 Ерофеева Е. В., Овчинникова И. Г., Боронникова Н. В. Информационно-коммуникационные технологии для учителя-словесника. Пермь: Департамент образования и науки; ПермГУ, 2004.
 Ерофеева Е. В., Овчинникова И. Г., Боронникова Н. В. Введение в языкознание / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2006. 152 с.
 Ерофеева Е. В., Ерофеева Т. И., Скитова Ф. Л. Локализмы в литературной речи горожан. Учебное пособие. М.: Флинта, 2012. 107 с. ISBN 978-5-9765-1501-7.

Избранные статьи 
 Ерофеева Е. В. К вопросу о фонетических характеристиках речи мужчин и женщин // Русский язык сегодня / отв. ред. Л. П. Крысин; Ин-т рус. яз. РАН. М.: Азбуковник, 2000. Вып. 1 . С. 93–99.
 Ерофеева Е. В.  К вопросу о природе подсистем языка  // Проблемы социо- и психолингвистики: Сб. ст. / Отв. ред. Т. И. Ерофеева; Перм. ун-т. Пермь, 2002. Вып.1. С. 12–16.
 Ерофеева Е. В.  К вопросу о соотношении понятий норма и узус  // Проблемы социо- и психолингвистики: Сб. ст. / Отв. ред. Т. И. Ерофеева; Перм. ун-т. Пермь, 2003. Вып.2. С. 3–8.
 Ерофеева Е. В., Кудлаева А. Н.  К вопросу о соотношении понятий ТЕКСТ и ДИСКУРС  // Проблемы социо- и психолингвистики: Сб. ст. / Отв. ред. Т. И. Ерофеева; Перм. ун-т. Пермь, 2003. Вып.3. С. 28–36.
 Ерофеева Е. В. Статус просторечия в современном русском языке // Русский язык сегодня / отв. ред. Л. П. Крысин; Ин-т рус. яз. РАН. Вып. 2: Актуальные языковые процессы конца XX века . М.: Азбуковник, 2003. С. 434–442.
 Ерофеева Е. В. Вероятностная структура идиомов: социолингвистический аспект / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2005. 320 с. 
 Ерофеева Е. В. Взаимоотношения идиомов в социуме и идиолекте // Русский язык сегодня: сб. статей / отв. ред. Л. П. Крысин; Ин-т рус. яз. РАН;. М., 2006. Вып. 4: Проблемы языковой нормы . С. 197–206.
 Ерофеева Е. В.  Вероятностные подходы в социолингвистике  // Филологические заметки. 2007. Часть II . 151—162.
 Ерофеева Е. В. , Сторожева Е. М. Идиомный компонент коннотативного значения слова  // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2009. Вып. 4. С. 5–13.
 Ерофеева Е. В . Языковая ситуация современного города и методы её исследования  // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2009. Вып. 5. С. 16–23.
 Доценко Т. А. , Ерофеева Е. В., Ерофеева Т. И. Пермская школа социолингвистики: теоретические и методологические основания  // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2010. Вып. 2(8). С. 144–155.
 Ерофеева Е. В., Ерофеева Т. И.  Человек и текст: антропоцентрический подход к исследованию  // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2010. Вып. 4(10). С. 28–33.
 Ерофеева Е. В.  Дифференциация и интеграция социолектов  // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2010. Вып. 5(11). С. 39–47.
 Ерофеева Е. В. , Пепеляева Е. А. Структура семантического поля «Человек» в сознании носителей русского языка  // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2011. Вып. 1(13). С. 7–19.
 Ерофеева Е. В.  Норма: социопсихологический и статистический аспекты  // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2011. Вып. 4(16). С. 60–65.
 Ерофеева Е. В., Худякова Е. С. Психолингвистическое исследование ценностных установок билингвов (на материале тематической группы «Человек»)  // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2012. Вып. 2(18). С. 7–16.
 Ерофеева Е. В. Вариативность в жаргоне любителей «Формулы-1» // Социо- и психолингвистические исследования. 2013. Вып. 1.
 Ерофеева Е. В.  Фонетические особенности в русской речи билингвов Пермского края: языковые контакты и языковой континуум  // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2013. Вып. 1(21). С. 51–62.
 Ерофеева Е. В.  Языковая ситуация Пермского края: особенности русской спонтанной речи и методы исследования  // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2013. Вып. 3(23). С. 7–16.
 Ерофеева Е. В.  Социальные структуры в пространстве ментального лексикона  // НОЦ ННКИ. Нейробиология, нейроинформатика и когнитивные исследования. То же: 
 Ерофеева Е. В. Несоциологическое исследование социальных идентичностей и ценностей: теоретическое обоснование, методы исследования, язык  // Социо- и психолингвистические исследования. 2014. Вып. 2. С. 90–102.
 Ерофеева Е. В.  Пермская школа социолингвистики: итоги работы и перспективы развития  // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2014. Вып. 2(26). С. 160–171.
 Павлова Д. С. , Ерофеева Е. В. Семантическая структура устного спонтанного текста: теоретические и методологические подходы к исследованию  // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2015. Вып. 1(29). С. 5–17.
 Ерофеева Т. И., Ерофеева Е. В. Социальная диалектология в Пермском университете (краткий обзор, 1916–2016)  // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2016. Выпуск 3(35). С. 112–121.

Зарубежные публикации 
 E. V. Erofeeva, T. I. Erofeeva, N. V. Boronnikova. The Influence of the Komi-Permyak Language and Culture on Russian Texts of Bilingual Komi-Permyaks  // Middle-East Journal of Scientific Research. 2013. Volume 16. № (12). pp. 1659–1668.
 E. Erofeeva, E. Khudyakova. Value attitudes of bilinguals: psycholinguistic research // Experimental Psycholinguistics Conference (ERP). 7-9 November 2012, Madrid. P. 213—214. 
 Ерофеева Е. В. Структура словарной статьи и структура значений многозначного слова в ментальном лексиконе (на примере слова форма)  // Исследовательский журнал русского языка и литературы (Вестник ИАРЯЛ). Тегеран (Иран), 2013. Vol. 1, № 1, C. 5-21.
 E. Erofeeva  and others. The Forecasting of a Scientific Domain (on the Basis of a Leading Subject Journal)  // Automatic Documentation and Mathematical Linguistics, 2014. Vol.48. No.5. pp. 246–258.
 E. Erofeeva. Variability of value system representation in bilingual mental lexicon depending on the language in use // International multidisciplinary scientific conference on social science and arts: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education: conference proceedings. V.1: Psychology and psychiatry, education and educational research. Albena, Bulgaria, 2014. pp. 577–584.
 E. Erofeeva, T. I. Erofeeva. Urban sociolects // International multidisciplinary scientific conference on social science and arts: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education: conference proceedings. V.2: Sociology and healthcare. Albena, Bulgaria, 2014. pp. 1171–1178.
 Проект базы данных «Русская устная спонтанная речь Пермского края» // Pуско-македонски jaзични, культурни и литературни врски. Скопје. 2014. Вып. 5.
 Ерофеева Е. В. Семантические поля и группы в ментальном лексиконе билингва // Człoweiek. Świadomość. Komunikacja. Internet. / red. T.Soldatenkova, L. Szypuelewicz. Leuven, 2014. C. 711—723.

См. список публикаций Е. В. Ерофеевой на сайте ПермГУ

Примечания

Литература 
 Ерофеева Елена Валентиновна // Профессора Пермского государственного университета (1916—2016)  / Гл. ред. В. И. Костицын. — Пермь: Изд-во ПГНИУ, 2017. — С. 356—357.

Ссылки 
 
 Власенко Т. Елена Ерофеева: Современные профессионалы обязаны быть «междисциплинарными»  // Новый компаньон. 25 апреля 2013.
 Заведующая лабораторией прикладных и экспериментальных лингвистических исследований // Научно-образовательный центр экспериментальной и корпусной лингвистики.
 Елена Валентиновна Ерофеева  // ПГНИУ.
 Ерофеева Елена Валентиновна. Карточка гранта «Когнитивное моделирование профессионального компонента ментального лексикона»  // РГНФ.
 Ерофеева Елена Валентиновна  // Руководители школы социолингвистики.
 Сайт кафедры теоретического и прикладного языкознания ПГНИУ.

Лингвисты России
Выпускники Пермского государственного университета
Выпускники филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Пермского государственного университета
Преподаватели филологического факультета Пермского государственного университета
Деканы филологического факультета Пермского государственного университета
Преподаватели ПермГПУ
Женщины-лингвисты